Allegrain ist der Name von:

 Christophe-Gabriel Allegrain (1710–1795), französischer Bildhauer
 Étienne Allegrain (1644–1736), französischer Landschaftsmaler